Sokółki kan verwijzen naar:
 Sokółki (Groot-Polen), Woiwodschap Groot-Polen
 Sokółki (powiat Ełcki), Woiwodschap Ermland-Mazurië
 Sokółki (powiat Olecki), Woiwodschap Ermland-Mazurië